Cyclops dubius – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1909 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops dubius Sars G.O., 1909. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1909 roku